Trompenburgh - een buitenplaats in 's-Graveland
 Arboretum Trompenburg - een bomentuin in Rotterdam
 een hofstede in Amsterdam, later Industriële Maatschappij Trompenburg; zie:
 Spyker (automerk)
 Spyker (vliegtuigfabrikant)
 Trompenburgstraat